Дмитриево — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Полянского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Вёрда в 12 км на север от центра поселения села Поляны и в 10 км на юг от райцентра города Скопин.

История 
История села непосредственно связана с историей расположенного близ села Димитриево-Скопинского мужского монастыря, основанного в 1631 году.

В XIX — начале XX века село входило в состав Полянской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 156 дворов.

С 1929 года село являлось центром Дмитриевского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Ермоловского сельсовета, с 2005 года — в составе Полянского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
Близ села расположен Димитриево-Скопинский монастырь.

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района